А́ки Росс () — главная героиня научно-фантастического фильма Последняя фантазия: Духи внутри, озвученная китайской актрисой Минг-На Вен.

Аки Росс стала одной из первых фотореалистичных компьютерных актрис.

Последняя фантазия: Духи внутри нас

Создание 

Аки Росс была создана компанией Square Pictures, отделением Square Co., Ltd., с целью её использования исключительно в дебютном фильме Последняя фантазия: Духи внутри.

Модель Аки имела высокую детализацию и состояла примерно из 400 000 полигонов. Её причёска представляла собой 60 000 отдельных анимированных волос. Рендеринг одного кадра на 960 рабочих станциях с процессорами Pentium III 933 МГц занимал около полутора часов.

Возвращение 
Компания Square планировала последующее появление Аки Росс в других фильмах, но эти планы не были реализованы. Однако, она участвовала в пародии на музыкальное видео — Триллер Майкла Джексона, входящей в дополнительные материалы DVD-издания фильма в качестве «пасхального яйца». В дополнительные материалы также включены фотографии Аки Росс в бикини.

Она также «снималась» с новой стрижкой в демонстрационном видео, которое Square Pictures изготовило как подарок Братьям Вачовски до производства «Последний полёт „Осириса“» для проекта «Аниматрица». Это видео доступно на DVD-диске Аниматрицы в качестве бонуса и показывает её акробатическую дуэль с Охранником.

Аки Росс стала первым компьютерным персонажем, попавшим в горячую сотню мужского журнала Maxim.

Критика и отзывы

Примечания

Ссылки 
 Hanks Fears Hollywood Stars To Be Replaced By Robots
 Fantasy role for ER actress
 Hollywood finds the perfect star: Tall, attractive, and guaranteed not to strike

Персонажи Final Fantasy
Вымышленные женщины
Вымышленные учёные